Severance ist 

 der Familienname folgender Personen:
 Carol Severance (* 1944), US-amerikanische Schriftstellerin
 Caroline Severance (1820–1914), US-amerikanische Aktivistin
 H. Craig Severance (1879–1941), US-amerikanischer Architekt
 Joan Severance (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Luther Severance (1797–1855), US-amerikanischer Politiker

 Orte in den Vereinigten Staaten:
 Severance (Colorado)
 Severance (Kansas)
 Severance (New Hampshire)
 Severance (New York)

Sonstiges:
 Severance, eine britische Film-Horrorkomödie
 Severance (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Severance: Blade of Darkness, ein Actionspiel aus dem Jahre 2001 von Codemasters
 Severance Hall, ein Konzerthaus in Cleveland (Vereinigte Staaten)